«Фарэуэй-Хилл» () — первая в истории телевидения мыльная опера, которая транслировалась на DuMont Television Network со 2 октября 1946 года по 18 декабря 1946 года. В центре сюжета находилась овдовевшая женщина из Нью-Йорка, которая переезжает в небольшой городок к родственникам, где знакомится с мужчиной, который, однако, уже помолвлен с другой.

Мыльная опера «Фарэуэй-Хилл» снималась в прямом эфире и бюджет эпизода был около $ 300. Сериал выходил на ныне несуществующей телесети DuMont, которая также вошла в историю телевидения будучи первой коммерческой сетью США. Каких-либо кадров сериала не сохранилось, так как запись на плёнку появилась лишь в 1947 году.

Литература 
 David Weinstein, The Forgotten Network: DuMont and the Birth of American Television (Philadelphia: Temple University Press, 2004) ISBN 1-59213-245-6
 Alex McNeil, Total Television, Fourth edition (New York: Penguin Books, 1980) ISBN 0-14-024916-8
 Tim Brooks and Earle Marsh, The Complete Directory to Prime Time Network TV Shows, Third edition (New York: Ballantine Books, 1964) ISBN 0-345-31864-1

Примечания

Ссылки 

Утраченные произведения
Мыльные оперы США
Чёрно-белые телепрограммы
Телесериалы на английском языке